Colruyt est un nom de famille néerlandophone. Ce dernier est l'équivalent du patronyme francophone Corroy.

Variantes 
 Corluy
 Corluyt

Équivalent(s) 
 Français : Corroy ou Coroy

Personnalités 
Il est notamment porté par :
 Franz Colruyt, créateur de la marque Colruyt
 Jo Colruyt, fils de Franz

Entreprises 
 Colruyt Group, groupe belge fondé par Franz Colruyt
 Colruyt, supermarchés

Patronyme flamand